Вестингауз,  — английская и американская фамилия, а также название.
 Вестингауз, Джордж (; 6.10.1846—12.03.1914) — американский инженер, изобретатель, промышленник и предприниматель, основавший и возглавлявший компанию Вестингауз Электрик ().
 Вестингауз электрик:
  — одна из ведущих электротехнических компаний США конца XIX и XX века, c 1997 по 2000 год —  (но не современный медиахолдинг CBS Corporation).
  — американская ядерная энергетическая компания, до 1999 года — подразделение («ядерный дивизион» = ) электротехнической компании  (которая в момент разделения называлась ).
   — научно-исследовательский конкурс, проводимый для старшеклассников в США с 1942 года. В 1998–2016 годах назывался  (), с 2017 — .
 Завод Вестингауз,  —  сборник короткометражных фильмов, снятый в 1904 году.